Fórcis () é uma divindade marinha da mitologia grega. Filho de Ponto, o Mar, e de Gaia, a Terra. Casou-se com sua irmã Ceto, que engendrou filhos monstruosos: as Górgonas, as Greias, Ladão e Equidna.

Na Teogonia de Hesíodo 
Pontos casou-se com sua própria mãe, Gaia, e teve vários filhos: Nereu, Taumas, Fórcis, Ceto e Euríbia.

Ceto e Fórcis foram pais das duas Greias: Ênio e Pênfredo, além de Dino, acrescentada depois, as três górgonas: Esteno, Euríale e Medusa e da serpente que guarda as maçãs de ouro, o Dragão das Hespérides, além de Equidna, a ninfa víbora.

Árvore genealógica

Outros autores 
É possível que Fórcis signifique "alvacento", relacionando a ele o poder de fazer espumas ao bater com as ondas nas rochas.

Segundo Homero, Fórcis é um príncipe marinho, um deus poderoso que se oculta dos olhos humanos, porém não deixa de causar males aos navegantes. Ele é assim como Nereu e Proteu um dos anciãos do mar, mas de modo diverso, ele não profetizava como os outros.

Após a decadência de sua prole, o orgulho ferido fê-lo se ocultar nas profundas cavernas marinhas, ou entre as densas névoas que confundem os marinheiros.

Mesmo assim Fórcis não deixou de gerar outros filhos. Segundo Apolônio de Rodes, o monstro marinho Cila seria filha de Fórcis (no texto, Foreys) com a deusa Hécate (identificada com Crataeis), filha de Perses.

Fórcis era representado pelos antigos como um homem robusto, com longas barbas, cercado de animais das profundezas marinhas.

Criaturas fantásticas
Deuses da Grécia
Deidades aquáticas